IRC eller irc har flere betydninger:
 Internet Relay Chat
 International svarkupon - international reply coupon